Demino () ist der Name russischer Orte:

 Demino (Kurgan), Dorf im Rajon Schadrinsk, Oblast Kurgan
 Demino (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Demino (Udmurtien), Dorf im Rajon Balesino, Republik Udmurtien